Znaczenia nazw Botew / Botev / Ботев:

Geografia 
 Botew – góra w Bułgarii
 Botev Peak – góra na Wyspie Livingstona (Szetlandy Południowe)
 Botev Point – przylądek na Wyspie Livingstona

Bułgarskie kluby piłkarskie 
 Botew Kriwodoł
 Botew Łukowit
 Botew Płowdiw
 Botew Wraca

Osoby 
 Christo Botew – bułgarski poeta
 Sawa Botew – bułgarski agronom
 Stefan Botew – bułgarski atleta, występujący także w barwach Australii
 Nikoła Botew Stanew – bułgarski historyk
 Gracyan Botiew – radziecki kajakarz
 Mirosław Botew – bułgarski zapaśnik

Inne 
 Botew – schron turystyczny w Starej Płaninie

Zobacz też 
 Botewo